Годжур — название населённых пунктов:

Россия 
 Годжур — посёлок в Кетченеровском районе Калмыкии.
 Годжур — посёлок в Сарпинском районе Калмыкии.
 Годжур — прежнее название посёлка Дубравный Целинного района Калмыкии.

См. также 
 Годжур — пересыхающая река, балка в бассейне речки Шар-Элсн в Кетченеровском районе Калмыкии